Isten vele, tanár úr! – 1939-ben bemutatott amerikai filmdráma Sam Wood rendezésében, főszerepben Robert Donat és Greer Garson
Isten vele, tanár úr! – 1969-es amerikai filmmusical, rendezte Herbert Ross, főszerepben Peter O’Toole és Petula Clark